Göta rike kan avse:

 Göta rike – en synonym för Götaland

Se även
 Götes konung